Vodacom Cup 2000 – trzecia edycja Vodacom Cup, trzeciego poziomu rozgrywek w rugby union w Południowej Afryce.

W swoim pierwszym występie w finale tych zawodów Cheetahs pokonali trzykrotnych finalistów, Griquas 44–24. Najlepszym zawodnikiem sezonu został uznany Kennedy Tsimba, który zdobył też najwięcej punktów. W klasyfikacji przyłożeń z dziesięcioma zwyciężył zaś Piet Matthys.

Faza grupowa

Grupa północna

Grupa południowa

Faza pucharowa

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Vodacom Cup
2000 w rugby union
2000 w Południowej Afryce